

Abbreviazioni
 RFA – Royal Fleet Auxiliary, il naviglio ausiliario della Royal Navy

Codici 
 RFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rafaï (Repubblica Centrafricana)